Als Schlacht bei Kertsch werden mehrere Schlachten bezeichnet:

 Die Seeschlacht bei Kertsch am 19. Juli 1790 zwischen der russischen und der türkischen Flotte
 Die Kertsch-Feodossijaer Operation 1941/1942